Амфісбе́на (Amphisbaena) — рід плазунів з родини амфісбенових підряду амфісбен. Має 40 видів.

Опис 
Загальна довжина коливається від 50 до 60 см. Голова закруглена або трохи стиснута з боків. Тулуб хробакоподібний. Кінцівки відсутні. Хвіст циліндричний, тупо закінчується. У деяких видів іноді вдовж спини є борозна від шиї до основи хвоста. Перед анальним отвором розташовано поперечний рядок з декількома порами.

Спосіб життя 
Полюбляють лісові місцини, савани. Харчуються комахами.

Це яйцекладні плазуни. Самиці відкладають яйця у термітники або мурашники.

Розповсюдження 
Мешкають у Південній Америці, на Антильських островах. Зустрічаються також у Панамі.

Види 
 Amphisbaena alba
 Amphisbaena anaemariae
 Amphisbaena arda
 Amphisbaena arenaria
 Amphisbaena bakeri
 Amphisbaena bolivica
 Amphisbaena caeca
 Amphisbaena camura
 Amphisbaena carvalhoi
 Amphisbaena crisae
 Amphisbaena cunhai
 Amphisbaena darwinii
 Amphisbaena dubia
 Amphisbaena fenestrata
 Amphisbaena frontalis
 Amphisbaena fuliginosa
 Amphisbaena hastata
 Amphisbaena heathi
 Amphisbaena hogei
 Amphisbaena ibijara
 Amphisbaena ignatiana
 Amphisbaena leeseri
 Amphisbaena leucocephala
 Amphisbaena lumbricalis
 Amphisbaena mensae
 Amphisbaena mertensii
 Amphisbaena miringoera
 Amphisbaena mitchelli
 Amphisbaena munoai
 Amphisbaena neglecta
 Amphisbaena nigricauda
 Amphisbaena pretrei
 Amphisbaena prunicolor
 Amphisbaena ridleyi
 Amphisbaena sanctaeritae
 Amphisbaena silvestrii
 Amphisbaena slevini
 Amphisbaena schmiditi
 Amphisbaena talisiae
 Amphisbaena tragorrhectes
 Amphisbaena vanzolinii
 Amphisbaena vermicularis
 Amphisbaena xera

Джерела 
 Сайт Національного науково-природничого музею НАН України  

Амфісбенові